, acteur sud-coréen
 Lee Sung-min, chanteur sud-coréen